Найдоский () — македонская фамилия. Известные носители:
 Найдоский, Илия (род. 1964) — югославский и македонский футболист, обладатель Кубка европейских чемпионов 1990/1991.
 Найдоский, Тони (род. 1970) — македонский шахматист, гроссмейстер (1998).